Emmerich steht für:
 Emmerich am Rhein, Stadt im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Emmerich (Vorname), männlicher Vorname, zu Namensträger siehe dort
 Emmerich (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Emmerich (Adelsgeschlecht), Patriziergeschlecht in der Oberlausitz, 1559 teilweise geadelt

Siehe auch:
 Emerich
 Emmerig
 Emmrich
 Emrich
 Emrick
 Hochemmerich